Tlustý ist der Familienname folgender Personen:

 Jiří Tlustý (* 1988), tschechischer Eishockeyspieler
 Michal Tlustý (* 1994), tschechischer Sprinter
 Vlastimil Tlustý (* 1959), tschechischer Politiker und Finanzminister